Filip Kostić (1992), szerb labdarúgó
Filip Kostić (1993), szerb labdarúgó